NAWIRA Sevens 2005 – drugie mistrzostwa strefy NAWIRA w rugby 7 mężczyzn, oficjalne międzynarodowe zawody rugby 7 o randze mistrzostw kontynentu organizowane przez North America and West Indies Rugby Association mające na celu wyłonienie najlepszej męskiej reprezentacji narodowej w tej dyscyplinie sportu w strefie NAWIRA, które odbyły się wraz z turniejem żeńskim w Bridgetown na Barbadosie w dniach 19–20 listopada 2005 roku.

Informacje ogólne 
W rozegranym na torze wyścigów konnych Garrison Savannah w Bridgetown na Barbadosie turnieju wzięło udział dwanaście zespołów. W pierwszym dniu rywalizowały one systemem kołowym w trzech czterozespołowych grupach. Pełniąca rolę ćwierćfinałów druga faza grupowa odbyła się dzień później – po dwie najlepsze zespoły z każdej grupy awansowały do turnieju Cup, pozostałe zaś do Plate. Obydwa te turnieje ponownie rozgrywane były systemem kołowym w czterech trzyzespołowych grupach, po czym najlepsza czwórka awansowała do półfinałów walcząc o te dwa trofea.

Zawody zwycięsko zakończyła Jamajka, w finale w obecności 1000 widzów pokonując Trynidad i Tobago.

Pierwsza faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Druga faza grupowa

Cup 1

Cup 2

Plate 1

Plate 2

Faza pucharowa

Plate

Cup

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona NACRA 

Mistrzostwa strefy RAN w rugby 7 mężczyzn
2005 w rugby union
2005 na Barbadosie
Sport w Bridgetown
Rugby union na Barbadosie